Филип од Белгије (15. април 1960) је краљ Белгије од 21. јула 2013. године. До ступања на престо носио је титулу принца и војводе од Брабанта. Филип је најстарије дете Алберта II и краљице Паоле. Његов отац је абдицирао у његову корист и тиме је Филип постао краљ Белгије.

Биографија 

У тренутку његовог рођења Белгијом је владао краљ Бодуен I, а његови родитељи су били познати као принц и принцеза од Лијежа. Његово пуно име на француском је Philippe Léopold Louis Marie, а на холандском Filip Leopold Lodewijk Maria. Студирао је у Белгији, Уједињеном Краљевству и Калифорнији.

Филип је постао белгијски престолонаследник када је 1993. године умро Бодуен I, који није имао деце с краљицом Фабиолом, односно када је белгијску круну наследио његов отац. Као белгијски престолонаследник носио је титулу војводе од Брабанта.

Дана 4. децембра 1999. године оженио је белгијску грофицу Матилду. Две године касније добили су своје прво дете, принцезу Елизабету. Године 2003. добили су свог првог сина, принца Габријела, а две године касније другог сина, принца Емануела. Најмлађе дете војводе и војвоткиње од Брабанта, принцеза Елеонор, рођена је 2008. године. Због промене закона о наслеђивању белгијске круне, коју су од оснивања Краљевине Белгије до 1991. године могли наследити само мушки патрилинеарни потомци краља Леополда I, белгијску круну данас наслеђује најстарије дете без обзира на пол и у наследном низу принцеза Елизабет се налази одмах након свог оца.

Краљ Филип је такође у низу наследника саскобургготског престола, које је упражњено од 1918. године.

Породично стабло

Породица

Супружница

Деца

Спољашње везе 

 Званична биографија

Рођени 1960.
Белгијски краљеви
Белгијска краљевска породица